Discovery Civilization lub Discovery Civilisation:
 Discovery Science – kanadyjski kanał telewizyjny, w latach 2001-2010 funkcjonujący pod nazwą Discovery Civilization Channel
 Investigation Discovery – amerykańska telewizja kablowa, w latach 1999-2003 funkcjonująca pod nazwą Discovery Civilization Channel
 Discovery History – brytyjski kanał telewizyjny, w latach 1999-2007 funkcjonujący pod nazwą Discovery Civilisation
 Discovery World – europejski kanał telewizyjny, w latach 1999-2008 funkcjonujący pod nazwą Discovery Civilisation; zobacz Discovery Civilisation w Polsce